Hannachi ist der Familienname folgender Personen:
 Abdelbasset Hannachi (* 1985), algerischer Radrennfahrer
 Hadj Ali Hannachi, tunesischer Fußballspieler
 Maher Hannachi (* 1984), tunesischer Fußballspieler
 Mohamed Hadheb Hannachi (* 1938), tunesischer Marathonläufer